Gađo ima više značenja:
 Gađo (Komo)
 Gađo (Leko)
 Gađo (Modena)
 Gađo (Sondrio)
 Gađo (Trento)
 Gađo (Vareze)